Ранчо Хуарез има више значења:

 Ранчо Хуарез (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Хуарез (Сан Хуан Мазатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Хуарез (Тезоатлан де Сегура и Луна), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Хуарез (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику